Denumirea de Vinarovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vinarovo, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora;
 Vinarovo, un sat în comuna Novo Selo, regiunea Vidin.